Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za sezonu 1989./90. je drugi put zaredom osvojila Mladost iz Zagreba

Prva liga

Ligaški dio

Doigravanje 
Pobjednik Mladost

Prva B liga

Druga liga

Jug

Zapad 
 Key (Opatija)
 Burin (Rijeka)
 Koper (Koper)
 Biograd (Biograd na Moru)
 Brodograditelj (Betina)
 Crikvenica (Crikvenica)
 Delfin (Rovinj)
 Jedinstvo (Zadar)

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.

1989-90